Klausmühle werden folgende technische Einrichtungen bzw. Ortschaften genannt:

Technische Einrichtungen:
 Klausmühle (Eichsfeld) in der Kreisstadt Heilbad Heiligenstadt im Landkreises Eichsfeld in Thüringen (Deutschland)
 Klausmühle (Geislede) an der Geislede, einem Nebenfluss der Leine im Eichsfeld in Nordwestthüringen
 Klausmühle (Gießenbach) am Gießenbach im Osten des Bezirks Perg im Strudengau (Österreich)
 Klausmühle im Hüttengrund ist ein technisches Denkmale im Landkreis Zwickau (Deutschland)
 Klausmühle (Lochau), ehemalige, inzwischen abgebrochene, Mühle in Lochau (Vorarlberg, Österreich)

Ortschaften:
 Klausmühle (Wartberg ob der Aist), eine Ortschaft in der Marktgemeinde Wartberg ob der Aist in Oberösterreich im Bezirk Freistadt im Mühlviertel
 Früherer deutscher Name Klausmühlen im Kreis Memel, nunmehr: Dirvupiai in Litauen
 Früherer deutscher Name Klausmühlen, ein Einsitz, nunmehr: Klausmyliai im Amtsbezirk Sendvaris, Rajongemeinde Klaipėda in Litauen.
Siehe auch:
 Klausenmühle